Wiersbau ist ein deutscher Ortsname:
 Wiersbau, Gut bei Neidenburg, ab 1898: Wiesenfeld, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wierzbowo (Kozłowo) in der Gmina Kozłowo, Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wiersbau, Dorf bei Neidenburg, ab 1928: Taubendorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Gołębiewo (Kozłowo) in der Gmina Kozłowo, Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wiersbau, Dorf bei Soldau, bis 1920 und ab 1939 Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wierzbowo (Iłowo-Osada) im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wiersbau, 1938 bis 1945 Lockwinnen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Wierzbowo (Mrągowo) im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen